Perschy ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Michael Perschy (* 1960), österreichischer Schriftsteller
 Maria Perschy (1938–2004), österreichische Filmschauspielerin